Het Europees kampioenschap rally in 2014 is de tweeënzestigste jaargang van het Europees kampioenschap rally (internationaal het European Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Kalender

Resultaten

Externe links 
  Officiële website European Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

Rally in 2014